ЛСЗ:
 Липецкий силикатный завод
 Липецкий станкостроительный завод.
 Луганский станкостроительный завод.